Gräfestraße steht für

 Graefestraße im Berliner Ortsteil Kreuzberg
 Haus Gräfestraße 16 (Kassel)